Arthur Drews ist der Name folgender Personen:

* Arthur Drews (Philosoph) (1865–1935), deutscher Philosoph und Schriftsteller
 Arthur Drews (Landrat) (1884–1964), preußischer Landrat und Polizeipräsident